Андре-Луи Данжон (; 1890 −1967) — французский астроном.

Биография 
Родился в Кане (Нормандия), окончил Высшую нормальную школу в Париже. Участник первой мировой войны, в результате ранения потерял глаз. После войны работал в Страсбургской обсерватории (с 1930 — директор), преподавал в Страсбургском университете, с 1945 -директор Парижской обсерватории, с 1954 — также директор Института астрофизики в Париже; преподавал в Парижском университете, профессор астрономии.

Основные труды в области практической астрономии. Создал ряд приборов для астрофотометрии (в частности, фотометр «кошачий глаз») и интерферометры. Изучал с их помощью переменные звезды, определял альбедо и фазовые кривые Меркурия, Венеры и Земли (в последнем случае путём измерения пепельного света Луны). Выполнил многочисленные измерения двойных звезд, диаметров планет и их спутников. Показал, что с помощью интерферометров можно изучать атмосферную турбулентность, и нашел зависимость между турбулентностью, качеством изображений и разрешающей способностью телескопа. Основанный на этой зависимости метод оценки качества изображений (метод Данжона - Кудера) широко используется при исследованиях астроклимата. Большое распространение в астрономических обсерваториях получила призменная астролябия Данжона — инструмент для определения долготы (времени) и широты места, С помощью этого прибора с большой точностью определяется момент, когда звезда оказывается на зенитном расстоянии 30°. Астролябия Данжона снабжена безличным микрометром, позволяющим автоматически удерживать изображение звезды на кресте нитей визирного устройства. С помощью астролябии Данжона были проведены большие ряды наблюдений по определению широты и времени в Парижской и других обсерваториях. Первый экземпляр её был построен в Парижской обсерватории в 1953.

Велики заслуги Данжона в развитии астрономии во Франции. Разработал проект и возглавил строительство обсерватории во Французских Альпах (Верхний Прованс), руководил созданием для неё 193-сантиметрового рефлектора. По его инициативе в 1933 в Страсбурге был организован первый французский институт астрофизики. Реконструировал и расширил Медонскую обсерваторию и способствовал созданию радиоастрономической обсерватории в Нансё (обе входят в состав Парижской обсерватории). В 1960 в Бюро долгот основал исследовательский центр по фундаментальной астрономии и небесной механике. Автор (совместно с А. Ж. Кудером) книги «Подзорные трубы и телескопы» (1935).

Член Парижской АН (1948), Член Бюро долгот в Париже (1948), Королевского научного общества в Льеже (Бельгия), Международной академии астронавтики, президент Международного астрономического союза (1955—1958), дважды был президентом Французского астрономического общества.

Премии Беккереля (1925), Гусмана (1935) и де Парвиля (1938) Парижской АН, Золотая медаль Королевского астрономического общества (1958), Золотая медаль Национального центра научных исследований (Франция, 1959).

В его честь назван кратер на Луне.

См. также 
 Шкала Данжона

Примечания

Литература 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Франции
Астрономы XX века
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Лауреаты премии Жюля Жансена
Президенты Французского астрономического общества
Похороненные на кладбище Баньё
Члены Французской академии наук
Президенты Международного астрономического союза
Президенты Французской ассоциации содействия развитию науки
Награждённые золотой медалью Национального центра научных исследований